Symphony Hall steht für folgende Konzerthallen:

 Symphony Hall (Birmingham) in Birmingham, Vereinigtes Königreich
 Symphony Hall (Boston) in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Symphony Hall (Springfield) in Springfield, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Miller Symphony Hall in Allentown, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Phoenix Symphony Hall in Phoenix, Arizona, Vereinigte Staaten